Beverin ist:
 ein Berg im Kanton Graubünden, Schweiz, siehe Piz Beverin
 ein Flüsschen im Val Bever, Kanton Graubünden, Schweiz, siehe Beverin (Fluss)
 eine psychiatrische Klinik in Cazis, Kanton Graubünden, Schweiz, siehe Klinik Beverin
 ein Naturpark im Kanton Graubünden, Schweiz, siehe Naturpark Beverin
 eine in der Chronik des Heinrich von Lettland erwähnte Lettenburg im Livonien des 13. Jhs., deren einstige Lage heute unbekannt ist, siehe Beverin (Livonien)